Bundestagswahlkreis 254 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Donau-Ries (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Augsburg-Land (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Charlottenburg – Wilmersdorf (1994 und 1998)
 Bundestagswahlkreis Berlin-Kreuzberg – Schöneberg (1990)